Кварта (от  — «четвертая; четверть») может означать:

 Кварта — музыкальный интервал, один из основных консонансов.
 Кварта — единица измерения сыпучих или жидких объёмов в англоязычных странах, ≈ 946.35 миллилитра.
 Кварта — устаревшая единица для измерения времени и углов, равная 1/3600 (то есть 1/60/60) секунды, 1/60 терции (см. шестидесятеричная система счисления).
 Кварта в фехтовании — одна из основных позиций (четвёртая в принятой нумерации), положение руки с оружием; применяется в классическом европейском и спортивном фехтовании на шпагах, рапирах, саблях.
 Кварта (налог) — четвёртая часть доходов в Речи Посполитой.

Персоналии 
 Кварта, Массимо (род. 1965) — итальянский скрипач, дирижёр.

См. также